Osoby o tym nazwisku:
 Józef Merunowicz – polski lekarz i urzędnik
 Teofil Merunowicz – polski samorządowiec i dziennikarz